Латвійська футбольна Вища ліга 1996 — 5-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона вп'яте поспіль здобув Сконто.

Учасники

Перший раунд 

Примітки: 
1. Клуб Металургс протягом року змінив назву. Першу частину чемпіонату клуб мав назву Лієпая, а з вересня 1996 року став Балтикою.

Позначення:

Результати

Раунд за 7-10 місця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на rsssf  

1996
Латвія